Medal of Honor (en anglais : « Médaille d'Honneur ») peut désigner :

 Medal of Honor, une distinction militaire aux États-Unis ;
 Medal of Honor, une série de jeux de tir à la première personne, parmi lesquels :
 Medal of Honor, le premier de la série, sorti en 1999 ;
 Medal of Honor, sorti en .

Homonymie de jeu vidéo